Papistylus är ett släkte av brakvedsväxter. Papistylus ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brakvedsväxter
Papistylus